Stylodesmidae är en familj av mångfotingar. Stylodesmidae ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stylodesmidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Stylodesmidae